His Busy Day – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Triangle Film Corporation
His Busy Day – cortometraggio del 1918 diretto da Fred Rains
His Busy Day – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Rolin Films